Al-Mudayna, la ciutadella, fou el nom d'algunes fortaleses àrabs destacant la de Múrcia i la de Madrid (al lloc on hi ha el Palau Reial, la Plaça d'Orient i la Catedral); el nom es va castellanitzar com Almudena.
 Al-Mudayna o Madinat Sultan, nom nodern de l'antiga ciutat de Sirte o Surt, a 55 km de la nova Sirte.